Јабучје је насеље у Србији у општини Лајковац у Колубарском округу. Према попису из 2011. било је 3070 становника.

Овде се налази ОШ „Димитрије Туцовић” Јабучје.

Демографија 
У насељу Јабучје живи 2551 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 39,7 година (39,1 код мушкараца и 40,2 код жена). У насељу има 1066 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,05.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Лајковцу
Насељена места у Колубарском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији